Хабигандж:

 Хабигандж — город и муниципалитет на востоке Бангладеш.
 Хабигандж — округ на востоке Бангладеш, в области Силхет.